Contre-jour peut faire référence à :
 Contre-jour, une technique de photographie ;
 Contre-jour, un film de Carl Franklin de 1998 ;
 Contre-jour, un roman de Thomas Pynchon, paru en 2006 (en 2008 en français) ;
 À contre-jour, un album de François Feldman sorti en 1995 ;
 Contre-jour, un album de Sens unique sorti en 2009 ;
 Contrejour, une maison d'édition de photographies française ;
 Contre-jour, un album de Jacqueline Dulac sorti en 1967 ;
 Contre-jour, une émission de télévision québécoise d'anthologie, diffusée à partir du .